Кримські походи (1687—1689) — військові походи московсько-козацьких військ проти Кримського ханства.
 Кримські походи (1736—1738) — військові походи московсько-козацьких військ проти Кримського ханства під час російсько-османської війни 1735—1739 років.
 «Кримські походи» — одна з назв московсько-кримських війн.

Див. також 
 Кримський похід на Московщину